Schöning, även skrivet Schøning, är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Schöning (1875–1954), svensk militär
 Carl Johan Schöning (1809–1886), svensk grosshandlare
 Frithiof Schöning (1839–1893), svensk sågverksägare och politiker
 Gabriel Schöning (1854–1908), svensk grosshandlare
 Gerhard Schøning (1722–1780), norsk historiker
 Jakob Schøning (1856–1934), norsk ämbetsman och politiker
 Ludvig Schöning (1834–1910), svensk militär
 Paul Schöning (född 1972), svensk musiker